Соли:

 Соли — сложные вещества, которые в водных растворах диссоциируют на катионы и анионы кислотных остатков.
 Соли — группа дизайнерских наркотиков, действующими веществами которых являются синтетические катиноны, смешанные в различных пропорциях со вспомогательными веществами.
 Соли — цистерианское аббатство около английской деревни Соули.
 Соли — средневековая область на северо-востоке современной Боснии и Герцеговины.

Персоналии:
 Соли, Арман (род. 1944) — бельгийский хоккеист на траве.
 Соли, Лучано (1937—2014) — итальянский хоккеист на траве.

См. также 
 
 Соль (значения)